La stagione 2006 del campionato mondiale FIA di GP2 Series è stata, nella storia della categoria, la 2ª ad assegnare il campionato piloti e il campionato scuderie. È iniziata l'8 aprile a Valencia ed è terminata il 10 settembre a Monza, dopo 21 gare. Il titolo piloti è andato al britannico Lewis Hamilton, quello per i team alla francese ART Grand Prix.

La pre-stagione

Calendario
Il calendario della stagione prevedeva 11 weekend di gare, quale supporto a gare della stagione della Formula 1 2006, tranne primero weekend sul circuito di Valencia, che invece è a supporto della tappa del F3 spagnola 2006.

Piloti e team

Sistema di punteggio
I punti venivano attribuiti ai primi otto classificati in Gara 1 (detta anche gara lunga o feature race) e ai primi sei in Gara 2 (detta anche gara corta o sprint race). Colui che otteneva la pole position riceveva due punti aggiuntivi e in ciascuna corsa il pilota che faceva segnare il giro più veloce (a condizione che fosse partito dalla posizione di partenza assegnatagli) riceveva un punto addizionale.

Risultati e classifiche

Gare
La sessione di qualifica determinava la griglia soltanto per la prima gara, mentre in Gara 2 lo schieramento di partenza era dato dall'ordine d'arrivo di Gara 1 con le prime otto posizioni invertite.

Classifica piloti

Classifica scuderie

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2006
 02